Wahmbeck ist der Name zweier Orte in Deutschland:

 Wahmbeck (Bodenfelde), ein Ortsteil von Bodenfelde im Landkreis Northeim, Niedersachsen
 Wahmbeck (Lemgo), ein Ortsteil von Lemgo im Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen